Е́здра или Эздра — имя и название библейской книги.
 Ездра (имя)
 Ездра — пророк
 Ездра (книга)
 Узайр (имя)